Y (o y) puede designar:

En los alfabetos 
 La letra latina Y/y (nombre: ye; en plural: yes).
 Las letras cirílicas У/у y Ү/ү.
 La letra griega Υ/υ (nombre: ípsilon).

En ciencias 
 Y, el símbolo del prefijo yotta del Sistema Internacional de Unidades, que indica un factor de 1024.
 y, el símbolo del prefijo yocto del Sistema Internacional de Unidades, que indica un factor de 10−24
 Y; en electricidad e ingeniería eléctrica, el símbolo de la admitancia, la facilidad que un circuito ofrece al paso de la corriente eléctrica.
 Y; en química, el símbolo del itrio.
 Y; en bioquímica, representación del aminoácido tirosina.
 El cromosoma Y; en genética, el cromosoma sexual masculino.

Topónimos 
 Y, municipio del departamento de Somme, en la región de Picardía (Francia).
 Y, lugar designado por el censo, en el condado de Matanuska-Susitna, en el estado de Alaska (Estados Unidos).

En otros ámbitos 
 Y, un juego de mesa.

Como letra del alfabeto griego 
 Υ; en química, representación de la frecuencia.
 Υ; en física de partículas, representación del mesón.
 Υ; en el sistema de numeración griega, representación de un valor de 400.
 El Lancia Y10, automóvil de turismo del segmento B producido por el fabricante italiano Lancia desde 1985 hasta 1996.
 El Lancia Y, otro automóvil de turismo del segmento B producido por el fabricante italiano Lancia desde 1996 hasta 2003, como sucesor del automóvil anterior.

Enlaces externos